

Localidades

 Briarwood (Dacota do Norte)
 Briarwood (Kentucky)

Desambiguações de topônimos